Albanais peut désigner :
 Albanais, un habitant de l'Albanie ;
 Albanais, un peuple vivant essentiellement en Albanie, au Monténégro, au Kosovo, et dans la république de Macédoine du nord ;
 Albanais, un habitant de la commune d'Alban, dans le Tarn ;
 Albanais, un habitant de la commune d'Albens, en Savoie ;
 Albanais, un habitant de la commune de Saint-Alban dans les Côtes-d'Armor ;
 Albanais, un habitant de la commune de Saint-Alban-les-Eaux, dans la Loire ;
 albanais, une langue parlée entre autres en Albanie ;
 albanais, un cheval de trait léger originaire des Balkans.

Voir aussi 
 Marcellaz-Albanais, une commune française
 Pays de l'Albanais, un territoire des pays de Savoie